Нахораган был командиром в войске Сасанидской империи согласно византийским историкам.

Он сменил Михр-Михро на посту командующего операциями в Лазике после смерти последнего. Когда он принял командование, политическая ситуация благоприятствовала Сасанидам, так как убийство лазикского царя Губазеса византийскими генералами оттолкнуло лазов. Нахораган снял осаду Оногуриса и впоследствии уничтожил византийскую базу в Археополисе. Весной 556 года Нахораган начал новое вторжение, напав на Несуса с 60.000 человек, где были расположены Мартин и Юстин. После отклонения его мирных предложений Мартином, Нахораган осадил Фасис, но был тяжело побеждён. Затем он отступил в Кутаис, вскоре после этого оставил командование Сасанидов в Лазике своим подчинённым Вафризеса и удалился на зимовку в Иберию.

Греческое имя Нахораган (), записанное византийскими историками, вероятно, представляет не имя, а среднеперсидский титул naxwaragān или naxwāragān. Это соответствует сирийскому nkwrgn (, «губернатор») и армянское название нахарар, оба являются среднеиранскими заимствованиями.

Примечания 

Сасанидские военачальники
Военачальники VI века